Денніс Бонві (,  23 липня 1973, Антігоніш) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року виступами за команду «Кітченер Рейнджерс». Згодом два сезони провів в іншому клубі ОХЛ «Норт-Бей Сентенніалс». З 1993 по 1995 виступав у складі «Кейп-Бретон Ойлерс» (АХЛ).

8 жовтня 1995, Бонві дебютував у складі «Едмонтон Ойлерс», провівши лише вісім матчів Денніс продовжив кар'єру в складі «Гамільтон Бульдогс». 

У сезоні 1998/99 Денніс відіграв одинадцять матчів у складі «Чикаго Блекгокс», в наступному сезоні перейшов до «Піттсбург Пінгвінс», окрім «пінгвінів» також захищав кольори «Бостон Брюїнс», «Оттава Сенаторс» та «Колорадо Аваланч».

Чотири останніх сезони ігрової кар'єри виступав в АХЛ захищаючи кольори команд «Герші Берс» та «Віклс-Беррі/Скрентон Пінгвінс».

Загалом провів 93 матчі в НХЛ, включаючи 1 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Портленд Пайретс»
Хокеїсти АХЛ‎